Шотландский Первый Дивизион 1946/1947 () — 50-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 10 августа 1946 года и закончился 17 мая 1947 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1946/1947
Шотландия
Шотландия
1946 год в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1947 году
Спорт в Великобритании в 1946 году